Borgelt ist der Familienname folgender Personen:

 Christiane Borgelt (* 1944), deutsche Architektin, Stadtplanerin und Autorin

 Marion Borgelt (* 1954), australische Malerin und Installationskünstlerin
 Paul Borgelt (1887–1971), deutscher Schauspieler
 Peter Borgelt (1927–1994), deutscher Schauspieler